Tigra steht für:
 Opel Tigra, Pkw-Modell des deutschen Automobilherstellers Opel
 Tigra (Bier), eine Biermarke aus Angola
 Tigra (Comicfigur), eine Superheldin in einem Comic von Marvel Comics

Siehe auch:
 La Tigra
 Tigra-Talsperre
 Tigray
 Tigre